

Anno 
 787 o 787 a.C.

Aviazione 
 Boeing 787 – aeroplano bimotore turboventola

Codici 
 787 (astronomia) – Codice che designa la sede dello Washington, di Washington, nel Distretto di Columbia, attiva fino al 1893

Matematica 
 787 – numero